Starkweather kan syfta på:

Charles Starkweather (1938–1959), en seriemördare
Starkweather (musikgrupp) – en rockgrupp från Philadelphia i USA